Isabela Rakousko-Těšínská (: Isabella Maria Theresia Christine Eugenie Erzherzogin von Österreich-Teschen; 17. listopadu 1888, Bratislava – 6. prosince 1973, La Tour-de-Peilz, kanton Vaud) byla rakouská arcivévodkyně z těšínské linie Habsbursko-lotrinské dynastie.

Původ 
Byla sedmou dcerou arcivévody a posledního těšínského knížete Bedřicha a princezny Isabely z Croye-Dülmenu.

Nenaplněné manželství 
Od roku 1912 byla provdaná za bavorského prince Jiřího (1880–1943), jenž byl vnukem císaře Františka Josefa I. Svatba novomanželů se konala na zámku Schönbrunn ve Vídni. Už v roce 1913 však bylo manželství zrušeno, protože ani po roce nebylo naplněné. Princ Jiří se rozhodl opustit světský život a stal se knězem v Římě.

Isabela se už nikdy neprovdala. Občas používala jméno hraběnka Friedeková. Zemřela ve švýcarském La Tour-de-Peilz ve věku 85 let.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Záznam o narození a křtu v matrice farnosti Bratislava - Sv. Martin

Isabela Rakousko-Těšínská
Bavorské princezny
Narození 17. listopadu
Narození v roce 1888
Narození v Bratislavě
Úmrtí 6. prosince
Úmrtí v roce 1973
Úmrtí v La Tour-de-Peilz
Ženy
Habsbursko-lotrinští v 19. století
Habsbursko-lotrinští v 20. století